Kanton Saint-Pierre ist der Name folgender Kantone in Frankreich:
 Kanton Saint-Pierre (Martinique), Département Martinique
 Kanton Saint-Pierre-d’Albigny, Département Savoie
 Kanton Saint-Pierre-le-Moûtier, Département Nièvre
 Kanton Saint-Pierre-d’Irube, Département Pyrénées-Atlantiques
 Kanton Saint-Pierre-Église, Département Manche
 Kanton Saint-Pierre-d’Oléron, Département Charente-Maritime
 Kanton Saint-Pierre-des-Corps, Département Indre-et-Loire
 Kanton Saint-Pierre-de-Chignac, Département Dordogne
 Kanton Saint-Pierre-sur-Dives, Département Calvados

Übersee-Département Réunion:
 Kanton Saint-Pierre-1
 Kanton Saint-Pierre-2
 Kanton Saint-Pierre-3
 Kanton Saint-Pierre-4